Одра:
 Одра (или Одер) — река в Чехии, Германии и Польше.
 Одра — река в Хорватии, приток Купы.
 Одра — река в Испании, приток Писуэрги.
 «Одра» — польский футбольный клуб из Водзислава-Слёнски.
 «Одра» — польский футбольный клуб из Ополе.